Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l’édition 2018 de l'Open d'Australie qui est disputé du 15 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Ce premier tournoi du Grand Chelem de la saison est l'occasion pour certains cadors (champions) du circuit de faire leur retour à la compétition et pour d'autres de tenter de confirmer leur état physique. Insuffisamment remis de leur blessure, Andy Murray, blessé à la hanche gauche depuis Wimbledon, et Kei Nishikori, en délicatesse avec son poignet droit depuis , ont déclaré forfait pour le Majeur australien. Les deux hommes, qui occupaient à l'entame du tournoi l'année précédente la  et  place mondiale, pointent à la même période cette année respectivement au  et  rang. D'autres sont incertains à l'entame du tournoi. C'est le cas de Novak Djokovic, blessé au coude et qui n'a plus joué en compétition officielle depuis . Le Serbe a d'ailleurs dû se retirer des tournois d'Abu Dhabi et de Doha. Stanislas Wawrinka, également absent des courts depuis Wimbledon 2017, s'est, quant à lui, fait opérer du genou gauche dans le courant de l'été et n'a pas repris le chemin de la compétition depuis. Enfin, Rafael Nadal, numéro 1 mondial et auteur d'une saison 2017 exceptionnelle avec, entre autres, deux titres à Roland-Garros et l'US Open, est blessé au genou droit depuis novembre et a pris du retard dans sa préparation, le contraignant à se retirer du tournoi de Brisbane. Ce début de saison est également l'occasion pour d'autres joueurs de confirmer leur statut de favori. C'est le cas du tenant du titre Roger Federer, numéro 2 mondial, épargné par les blessures et qui a déjà renoué avec la compétition à l'occasion de la Hopman Cup. Grigor Dimitrov,  mondial et vainqueur du Masters, et David Goffin, remonté au  rang mondial grâce, notamment, à sa finale à Londres, ont à cœur, eux aussi, de confirmer leur état de forme et de tenter de décrocher leur premier titre du Grand Chelem.

Forfaits 
On note les forfaits du Belge Steve Darcis (blessé au coude), du Britannique Andy Murray (blessé à la hanche), du Japonais Kei Nishikori (blessé au poignet), du Serbe Filip Krajinović (blessé au tendon d'Achille) et du Taïwanais Lu Yen-hsun (blessé à l'épaule).

Ils sont respectivement remplacés par Gerald Melzer, Márcos Baghdatís, Rogério Dutra Silva, Peter Polansky et Matteo Berrettini.

Pendant le tournoi 
Parmi les défaites du  tour, on note celles marquantes de Jack Sock (), Kevin Anderson (), John Isner () et Milos Raonic ().

Mischa Zverev, qui a abandonné au premier tour, est sanctionné pour  et est condamné à une amende de 45 000 dollars.

Au  tour, on note les défaites de David Goffin (), battu par Julien Benneteau, âgé de 36 ans et qui dispute son dernier Open d'Australie, ainsi que de Stanislas Wawrinka, battu par l'Américain Tennys Sandgren (). 

Ivo Karlović se qualifie pour le  tour à 38 ans et devient le joueur le plus âgé à atteindre ce stade de la compétition à l'Open d'Australie depuis 40 ans (Ken Rosewall en 1978).

Alexander Zverev () s'incline au  tour contre Chung Hyeon () en 5 sets. Le Sud-Coréen atteint ainsi pour la première fois de sa carrière la deuxième semaine d'un Majeur.

L'Américain Tennys Sandgren et le Hongrois Márton Fucsovics se hissent pour la première fois de leur carrière en 1/8 de finale d'un Grand Chelem et atteignent ainsi leur meilleur classement à l'issue du tournoi.

D'autres sont également plus chanceux, comme Adrian Mannarino, ayant profité du forfait tardif de Kei Nishikori et de l'élimination hâtive de Milos Raonic au . Le Français atteint le top 25 mondial, pour la première fois de sa carrière, à l'issue du tournoi.

C'est la première fois depuis l'Open d'Australie 2015 qu'aucun Français ne figure en 1/8 de finale d'un Grand Chelem. 

En ralliant les 1/4 de finale, Rafael Nadal s'assure de rester numéro 1 mondial à l'issue du tournoi.

Après Stanislas Wawrinka au , l'Américain Tennys Sandgren, qui n'avait jamais remporté de match en Grand Chelem, s'offre le scalp de Dominic Thiem () et file en 1/4 de finale. Toutefois, sa performance est ternie par une polémique liée à ses convictions politiques, proches de l’extrême droite américaine, et l'accusant de complotisme et de racisme. Serena Williams fût notamment l'objet de discrimination de la part de son compatriote sur Twitter en 2015, cette dernière exigeant des excuses publiques.

L'ex numéro 1 mondial Novak Djokovic, qui faisait son retour à la compétition après plusieurs mois de convalescence, est éliminé en 1/8 de finale par Chung Hyeon (). Ce dernier devient le premier Sud-Coréen à atteindre le dernier carré d'un Grand Chelem et, à 21 ans, le plus jeune joueur à atteindre le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem depuis Marin Čilić à Melbourne en 2010.

Pour la première fois depuis l'Open d'Australie 1999, deux joueurs non tête de série se hissent en 1/2 finale.

Kyle Edmund se qualifie pour la première fois de sa carrière en 1/2 finale d'un tournoi du Grand Chelem. C'est également la première fois de sa carrière qu'il bat un joueur du top 10 mondial en écartant Grigor Dimitrov (). Il devient ainsi le sixième Britannique à atteindre le dernier carré d'un Majeur après Andy Murray, Greg Rusedski, John Lloyd, Roger Taylor et Tim Henman.

Blessé à la jambe droite, le finaliste sortant Rafael Nadal abandonne en 1/4 de finale peu après le début du  face à Marin Čilić. Le Croate rejoint pour la  fois le dernier carré de l'Open d'Australie, après 2010, puis se qualifie pour la finale en battant Kyle Edmund et s'assure d'intégrer le top 3 pour la première fois de sa carrière à l'issue du tournoi. Il affronte en finale le tenant du titre Roger Federer qui, de son côté, s'impose en 1/2 finale sur abandon contre Chung Hyeon, blessé au pied. 

Le beau parcours de Chung Hyeon lui permet de faire un bond de 29 places au classement ATP, passant de la  à la  mondiale à l'issue du tournoi, son meilleur classement en carrière. Il en est de même pour l'autre demi-finaliste, Kyle Edmund, qui gagne 23 places, passant de la  à la  mondiale.

Lauréat 
À l'occasion de sa  finale en Grand Chelem, Roger Federer conserve son titre en écartant en finale Marin Čilić en 5 sets et  de jeu. Le Suisse rentre un peu plus dans l'histoire en devenant le seul joueur à remporter 20 Majeurs et le  joueur de l'ère Open à remporter 4 titres du Grand Chelem après 30 ans (après Rod Laver et Ken Rosewall).

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 10,9 % par rapport à l'édition 2017.

Note : les joueurs issus des qualifications reçoivent un bonus de 25 points sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2018
Tennis en Australie en 2018
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2018